Акустический институт () — британская организация профессиональных инженеров-акустиков, основанная в 1976 году. Институт насчитывает около 3000 членов различных специальностей, среди них: инженеры, ученые, преподаватели, юристы, архитекторы, врачи, специалисты по охране окружающей среды. В данный момент должность президента института занимает W. Egan, ранее John Hinton, Colin English, David Weston и Tony Jones.

Профессиональные направления 
 Архитектурная акустика
 Электроакустика
 Акустика транспорта
 Измерительные приборы и датчики
 Музыкальная акустика
 Строительная акустика
 Общая (физическая) акустика
 Акустика речи и Биоакустика
 Гидроакустика

Награды и премии 
Институт присуждает следующие награды:
 Медаль Рэлея
 Медаль Тиндаля
 
 
 Медаль Акустического института
 Награда почёта
 Памятная награда Питера Барнетта
 Награда за популяризацию акустики
 Награда за заслуги перед институтом
 Молодёжная награда за инновации в акустике
 Награда лучшему студенту-дипломнику
 Приз за лучший дипломный проект (Ассоциация акустиков)
 Приз за лучший доклад на конференции Акустического института (Ассоциация акустиков)

Президенты 
Источник:
 Raymond William Barrow Stephens (1974-1975)
 W. A. Allen (1975-76)
 E. R. Dobbs (1976-78)
 P. Lord (1978-80)
 B. L. Clarkson (1980-82)
  (1982-84)
 H. G. Leventhall (1984-86)
 H. O. Berktay (1986-88)
 C. G. Rice (1988-90)
 M. S. Ankers (1990-92)
 P. D. Wheeler (1992-94)
 A. N. Burd (1994-96)
 B. F. Berry (1996-98)
 I. J. Campbell (1998-00)
 M. A. Tatham (2000-02)
 G. Kerry (2002-04)
 A. J. Jones (2004-06)
 C. E. English (2006-08)
 J. F. Hinton, OBE (2008-10)
  (2010-12)
  (2012-14)
 William Egan (2014-16)

См. также 
 сайт Акустического института (анг.)

Ссылки 

Научные общества Великобритании
Акустика